Idantirs, rei escita del segle VII aC
 Idantirs, rei escita del segle VI aC